A Marinha dos Estados Unidos teve quatro navios chamados USS South Dakota:

 : um cruzador blindado da Classe Pennsylvania que serviu de 1908 a 1927; renomeado para USS Huron em 1920.
 : um couraçado da Classe South Dakota cancelado incompleto em 1922.
 : um couraçado da Classe South Dakota que serviu de 1942 a 1947.
 : um submarino de ataque da Classe Virginia em serviço desde 2019.